Ilasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ilasjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun, 
Ilasjö, sjö i Ljungby kommun, 
Ilasjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Ilasjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (16,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn